Leptotaenia californica är en flockblommig växtart som beskrevs av Thomas Nuttall, John Torrey och Asa Gray. Leptotaenia californica ingår i släktet Leptotaenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
californica